Натуральне число 1505
 1505 рік до нашої ери
 1505 рік нашої ери